Hörgas ist der Name folgender Orte:

 Hörgas (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ortschaft der Gemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hörgas (Gemeinde Rosental), Ortsteil der Gemeinde Rosental an der Kainach, Bezirk Voitsberg, Steiermark